Joshua C. Agajanian (Los Angeles, 16 de junho de 1913 - Gardena, 5 de maio de 1984) foi um dirigente esportivo norte americano, além de promotor de eventos, construtor de carros de corridas e dono de equipe.

Descendente direto de armênios, trabalhou na fazenda da família até os 18 anos, quando comprou um carro de corrida, mas atendendo aos pedidos do seu pai, que não queria ver o filho morrer em um acidente, tão comum nas pistas de terra e arreia dos ovais da década de 1930, tornou-se organizador e chefe de equipe. 

Agajanian foi um dos primeiros promotores de corridas de motocicletas dos Estados Unidos e organizou e promoveu corridas de velocidade (carro ou moto) em vários estados americanos. Após a Segunda Guerra Mundial, passou a construir carros e algumas de suas criações fizeram sucesso nas 500 Milhas de Indianápolis, como os pilotados por Troy Ruttman, em 1952, e por Parnelli Jones, em 1963, que foram campeões, além de três pole position e quatro recordes de pista, entre 1948 e 1971.

Legado e homenagens
J.C. Agajanian, como era conhecido, morreu em 1984 deixando como legado para o esporte a motor americano, como sendo o melhor promotor das primeiras décadas da sua história, e a comprovação disto é que seu nome entrou para o Hall da Fama de várias associações:
National Sprint Car Hall of Fame & Museum em 1990;
Motorsports Hall of Fame of America em 1992;
Motorcycle Hall of Fame em 1999;
West Coast Stock Car Hall of Fame 2002;
International Motorsports Hall of Fame em 2009; 
National Midget Auto Racing Hall of Fame;
Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame Museum.

Empresários dos Estados Unidos
Membros do Motorcycle Hall of Fame